Подгорцы — топоним:

Россия
Подгорцы — село в Кировской области.

Украина 
 Подгорцы — село в Киевской области.
 Подгорцы — село во Львовской области, Золочевский район.
 Подгорцы — село во Львовской области, Стрыйский район, Новороздольская городская община.
 Подгорцы — село во Львовской области, Стрыйский район, Стрыйская городская община.
 Подгорцы — село в Ровненской области.